Svetovno prvenstvo v biatlonu 1978 je sedemnajsto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 2. in 5. marcem 1978 v Hochfilzenu, Avstrija, v treh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 10 km, 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1978
1978 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Hochfilzen